Дуншань (Хэган) — район городского подчинения городского округа Хэган провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Дуншань (Чжанчжоу) — уезд городского округа Чжанчжоу провинции Фуцзянь (КНР).